Fairview Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fairview Apartments (Wichita, Kansas), NRHP-ID: 09001168
 Fairview Apartments (Ogden, Utah), NRHP-ID: 87002161